Reprezentacja Kataru w piłce ręcznej mężczyzn – drużyna piłkarzy ręcznych reprezentujących Katar. W reprezentacji obecnie gra sześciu rodowitych Katarczyków, a reszta zawodników jest naturalizowana. Federacja katarska zapłaciła spore sumy pieniędzy naturalizowanym zawodnikom za grę dla Kataru. Mistrz Azji 2014. Na Mistrzostwach Świata 2015 (rozgrywanych w Katarze) osiągnęła finał, zdaniem niektórych głównie w wyniku bardzo kontrowersyjnych decyzji sędziów.

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w igrzyskach olimpijskich

Udział w mistrzostwach Azji

Udział w igrzyskach azjatyckich

Przypisy 

Piłka ręczna w Katarze
Katar
Katarskie reprezentacje narodowe